

Patronyme 

 Aldo Mondino (1938-2005), sculpteur peintre et céramiste italien ;
 Jean-Baptiste Mondino (1949-), photographe français ;
 Stéphane Mondino (1975-), musicien français.

Prénom 
 Mondino de' Liuzzi (~1270-1326), médecin italien.